Red and Blue es el primer EP oficial de Stefani Germanotta Band. Se vendieron en The Bitter End el 9 de marzo de 2006. Las canciones fueron escritas por Lady Gaga, y fue producido por Joe Vulpis. El 17 de diciembre de 2005, tocaron varias de las canciones del EP en The Lion's Den. Cuenta con baladas de vocales femeninas con un toque Glam rock. La mayoría de las canciones tienen piano y la muy característica voz de Lady Gaga. Este estilo musical de piano estaba notablemente ausente en el álbum debut de Lady Gaga, The Fame, con excepción de los Brown Eyes, pero reapareció más tarde en las actuaciones acústicas de Poker Face y Paparazzi.

Publicación en 2006 
El CD no tiene una amplia distribución oficial. Un puñado de copias fueron vendidas en The Bitter End. El CD es la versión siguiente del EP anterior de Stefani Germanotta Band, Words. La principal diferencia es la lista de canciones está en un orden probablemente diferente. El álbum en gran parte se perdió en el olvido hasta 2009, cuando el álbum fue publicado en los foros oficiales de Lady Gaga.

La canción, "Something Crazy", fue interpretada en directo por el "SGBand" bajo el título, When You're Not Around..

La versión de estudio de No Floods aparece en este EP, la versión acústica o de prueba esta, posiblemente, en Words. Varias canciones del EP fueron interpretadas en vivo por Stefani Germanotta entre el 2006 y principios de 2007.

2009 Re-lanzamiento no oficial 
﻿El post en los foros de Lady Gaga llegó con una nota adicional después de la información oficial. Cuando el CD fue lanzado en ITunes, GraceNote descargó automáticamente la información de la lista pistas correcta, a excepción de un error. Decía que el año de lanzamiento fue 2005, cuando la impresión en el CD dice 2006. Ninguna de las canciones de este EP han sido lanzados como Singles, o han sido ascendidos, aunque "Wish You Were Here" entró en algunas listas internacionales no oficiales, de países, como Rumania, Polonia y Hungría, a principios de 2009.

Lista de canciones